Мілен Сен-Суво,  (, Сент-Іасент, Квебек (провінція), Канада) — канадська акторка.

Фільмографія

Посилання 
 http://www.imdb.com/name/nm1482237/

Квебекські актори